Busije est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Busije, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac et dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Busije, un village situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 Busije, un faubourg de Belgrade situé dans la municipalité de Zemun.